Barra do Piraí kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Barra do Piraí (ort), Rio de Janeiro, 
 Barra do Piraí (kommun), Rio de Janeiro, 

Robotskapade Brasilienförgreningar